EE3 steht als Abkürzung für:

 EE-3 Jararaca, brasilianischer Spähpanzer
 Praktica EE3, Spiegelreflexkamera, siehe Praktica EE2
 Empire Earth 3, Strategiespiel, siehe Empire Earth #Empire Earth 3

Siehe auch:
 Ee 3/3

EE03